Il detentore del titolo John Newcombe ha perso nel quarto turno contro Arthur Ashe.

Rod Laver ha battuto in finale Tony Roche 6-3 6-4 6-2.

Teste di serie 

  Rod Laver (campione)
  Ken Rosewall (quarto turno)
  Andrés Gimeno (terzo turno)
  John Newcombe (quarto turno)
  Roy Emerson (quarto turno)
  Manuel Santana (terzo turno)
  Lew Hoad (terzo turno)
  Richard Pancho Gonzales (terzo turno)

 Dennis Ralston (quarti di finale) 
 Earl Butch Buchholz (quarti di finale) 
 Fred Stolle (quarto turno) 
 Tom Okker (quarti di finale) 
 Arthur Ashe (semifinali) 
 Cliff Drysdale (terzo turno) 
 Tony Roche (finale) 
 Nikola Pilić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1968